Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Mary Pierce 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Mary Pierce (finale)
 Gabriela Sabatini (primo turno)

 Nataša Zvereva (primo turno)
 Zina Garrison-jackson (primo turno)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Anke Huber (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1994